Glavacioc este un nume propriu care poate să însemne:

  Glavacioc - râu în sudul României
  Valea Glavaciocului - valea râului Glavacioc
  Glavacioc, sat în județul Argeș
  Mănăstirea Glavacioc,  mănăstire în localitatea Glavacioc

Vezi și 
 Glăvănești (dezambiguizare)